Ме́бельная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Мебельная улица — улица в Оренбурге.
 Мебельная улица — улица в городе Пензе.
 Мебельная улица — улица в Петрозаводске.
 Мебельная улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Мебельная улица — улица в Тихвине.
 Мебельная улица — улица в Челябинске.

Украина 
 Мебельная улица — улица в посёлке Коцюбинское Киевской области.

См. также 
 Мебельный проезд